Энсисо ():

 Энсисо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха .